Галина Євгенівна Шипота — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри «Інформаційної, бібліотечної та архівної справи» факультету Культурології Київського національного університету культури і мистецтв. Автор понад 30 наукових праць. Бере активну участь у науково–практичних конференціях.

Коло наукових інтересів 
 Проблеми розвитку національної системи інформаційних ресурсів
 Дослідження медіакультури сучасного суспільства
 Питання педагогіки дитячого читання

Викладає дисципліни 
 Ділові комунікації в інформаційній сфері
 Бібліографознавство
 Інформаційно-аналітична діяльність
 Державна інформаційна політика
 Бібліографічна діяльність

Вибрана бібліографія 
Шипота Г. Є. Формування культурно-інформаційних потреб підлітків в умовах дозвілля: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.06 «Теорія, методика і організація культурно-просвітньої діяльності» / Г. Є. Шипота. — К., 2005. — 20 с.